Села:
 Новопілля — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Новопілля — Дніпропетровська область, Криворізький район